Дзета Кормы (ζ Pup, ζ Puppis) — ярчайшая звезда созвездия Кормы. Звезда имеет собственное имя Наос (происходящее от греческого ναός «храм») или Сухаил Хадар (سهيل هدار, вероятно «ярчайший рёв») на арабском языке.

Свойства звезды 
Дзета Кормы имеет спектральный класс O5Ia и является чрезвычайно горячей звездой. Также это — самая горячая звезда, которая может быть видима невооружённым глазом среди звёзд спектрального класса O. Температура поверхности звезды примерно равна 42 000 °K, что в семь раз выше температуры солнечной поверхности, и является исключительно высоким показателем. Масса звезды оценивается в 40 масс Солнца, таким образом, Дзета Кормы — очень горячий голубой сверхгигант.

Дзета Кормы — один из самых близких сверхгигантов: расстояние до него составляет чуть больше тысячи световых лет.

В отличие от многих других звёзд, которые удалены на большое расстояние, Дзета Кормы ушла далеко от места своего формирования. Дзета Кормы сформировалась примерно в 1 400 световых годах от своего текущего местоположения, в созвездии Парусов. В частности, были обнаружены другие звёзды, которые сформировались одновременно с Дзетой Кормы. Возраст Дзеты Кормы оценивается в 4 миллиона лет. Сформировалась она в молекулярном облаке современного созвездия Паруса.

Дзета Кормы является одной из наиболее мощных звёзд в Млечном Пути, если вести расчёт по абсолютной звёздной величине. Из-за очень высокой температуры поверхности большую часть излучения звезда испускает в ультрафиолетовом диапазоне, соответственно, в видимом диапазоне Дзета Кормы испускает в 21 000 раз больше Солнца, но в болометрической звёздной величине светимость превышает солнечную в 360 000 раз. Если бы всё излучение Дзеты Кормы было бы в видимом диапазоне, Дзета Кормы была бы третьей по яркости звездой неба, уступая лишь Сириусу и Канопусу.

Являясь голубым сверхгигантом, Наос имеет диаметр только в 11 раз больше солнечного.

Из-за очень большой светимости Наос имеет эффективную земную орбиту только на уровне 450 а. е.

Дзета Кормы испускает мощный звёздный ветер, и звезда привлекает всё больше внимания учёных в последнее десятилетие. Скорость звёздного ветра оценивается в ≈ 2300 км/с, и звезда теряет одну миллионную массу Солнца каждый год, что в 10 миллионов раз выше потерь своей массы Солнцем за аналогичный период.

Быстрая потеря звездой массы невидима в видимом диапазоне, но наблюдается в рентгеновских лучах, а также радиоволнах.

Предполагается, что в ближайшие сотни тысяч лет Дзета Кормы будет постепенно остывать и расширяться, и пройдёт все спектральные классы: B, A, F, G, K, и M, по мере остывания. По мере этого основное излучение звезды перейдёт в видимый диапазон, и Наос станет одной из ярчайших звёзд будущего земного неба. Спустя 2 миллиона лет Наос будет иметь спектральный класс M5, а его размеры будут гораздо больше текущей земной орбиты. Затем Наос взорвётся, став сверхновой звездой. Ввиду небольшого расстояния до Земли эта сверхновая будет гораздо ярче блеска полной Луны, а ядро звезды сколлапсирует сразу в чёрную дыру. Не исключено, что это будет сопровождаться сильным гамма-всплеском.

Условия наблюдения 
Дзета Кормы имеет значительное южное склонение и не видна в средней полосе России. На юге России при благоприятных условиях наблюдения (чистое ясное небо) звезду можно отыскать вблизи южного горизонта. При этом на широте Сочи и Владивостока звезда будет видна уже невооружённым глазом в ясную погоду (высота составит семь градусов над горизонтом). Наблюдается зимой.

См. также 
 Список наиболее массивных звёзд

Примечания

Ссылки 
 

Голубые сверхгиганты
Корма (созвездие)
Убегающие звёзды